Бранислав Јевтић може бити:
 Бранислав Јевтић (глумац)
 Бранислав Јевтић (писац)